Кайданов Григорій Зіновійович — радянський та американський шахіст українського походження, шаховий тренер, заслужений тренер ФІДЕ.
 Кайданов Яків Кузьмич — український ветеринарний лікар і ветеринарний фармаколог, один з організаторів вищої ветеринарної освіти в Російській імперії.
Прізвища